A Copa KNVB de 2016–17 foi a 99ª edição dessa competição neerlandesa de futebol organizada pela KNVB, iniciada em 17 de agosto de 2016, com seu término em 30 de abril de 2017.

Participantes

Fases iniciais

Primeira pré-eliminatória 
 Em negrito os times classificados.

|}

Segunda pré-eliminatória 
 Em negrito os times classificados.

|}

Primeira rodada 
 Em negrito os times classificados.

|}

Segunda rodada 
 Em negrito os times classificados.

|}

Fase final

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinais

Final

Premiação

Artilheiros

Ver também 
 Eredivisie de 2016–17
 Supercopa dos Países Baixos de 2017

2016 no futebol
2017 no futebol
Copa dos Países Baixos